Step on It – cortometraggio del 1921 diretto da Noel M. Smith
Step on It – cortometraggio di animazione del 1931 diretto da Max Fleischer
Step on It – film del 1936 diretto da Harry S. Webb